Goscinny ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Goscinny (* 1968), französische Literaturkritikerin und Schriftstellerin
 René Goscinny (1926–1977), französischer Comicautor, Publizist und Regisseur